Alona – miejscowość na Cyprze
 Alona – rodzaj skorupiaków z gromady skrzelonogów

Przypisy